Trať 340 bylo v letech 1984–1997 československé označení pro Vlárskou dráhu Brno – Trenčianska Teplá. V České republice pak postupně pro různé její části: 
 Brno – Vlárský průsmyk v letech 1997–1999
 Brno – Veselí nad Moravou v letech 1999–2001
 Brno – Uherské Hradiště od roku 2001

340